Пауло (Paulo) — имя и фамилия.

Известные по имени Пауло
 Пауло Шисто Пинто младший (род. 1969), более известный просто как Пауло-младший — бразильский бас-гитарист, наиболее известный по работе в метал-группе Sepultura.

Известные носители фамилии Пауло
  (род. 1988) — новозеландский регбист.
  (род. 1983) — новозеландский регбист, старший брат Джозефа Пауло.
  (род. 1993) — самоанский регбист.
  (1920—1996) — аргентинско-испанский футболист.
  (род. 1944) — гаитянский католический прелат, епископ Пор-де-Пе с 2008 года.
  (род. 1975) — испанский сценарист и кинорежиссёр.
  (род. 1956) — немецкий футболист.

См. также 
 Паулиньо () — прозвище ряда бразильских футболистов с именем Пауло или Паулу.